British Open 1996 (также известен как Castella Classic British Open 1996 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 1 по 8 апреля 1996 года в Плимуте, Англия. Победителем турнира стал Найджел Бонд, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Джона Хиггинса, со счётом 9:8.

В последний раз спонсором турнира выступила компания Castella Classic.

Результаты

Основной турнир

1/32 финала 

Матчи по 5 побед

 Стивен Хендри 5:1 Терри Мёрфи  
 Марк Джонстон-Аллен 5:2 Стив Дэвис  
 Ронни О'Салливан 5:2 Оливер Кинг  
 Джон Пэррот 5:3 Марк Роуинг  
 Джеймс Уоттана 5:2 Карл Броутон  
 Алан Макманус 5:3 Стив Микин  
 Джимми Уайт 5:3 Мэттью Стивенс  
 Даррен Морган 5:3 Стефан Мазроцис  
 Кен Доэрти 5:1 Бэрри Пинчес  
 Питер Эбдон 5:3 Пэт Хорн  
 Джон Хиггинс 5:1 Джейми Бёрнетт  
 Найджел Бонд 5:0 Пол Макфилипс  
 Дэйв Харольд 5:2 Энтони Болсовер  
 Марк Беннетт 5:0 Тони Драго  
 Стивен Ли 5:2 Терри Гриффитс  
 Марк Уильямс 5:4 Дэвид Ро  

 Энди Хикс 5:1 Крис Скэнлон  
 Дин О'Кейн 5:2 Мэттью Коуч  
 Джо Свэйл 5:2 Билли Снэддон  
 Фергал О’Брайен 5:1 Ален Робиду  
 Мик Прайс 5:2 Энтони Дэвис  
 Мартин Кларк 5:4 Джо Джонсон  
 Гэри Уилкинсон 5:2 Стюарт Петтман  
 Тони Ноулз 5:3 Джимми Мики  
 Грэм Дотт 5:4 Вилли Торн  
 Стив Джеймс 5:1 Марк Флауэрдью  
 Майк Халлетт 5:2 Брайан Морган  
 Нил Фудс 5:4 Ясин Мерчант  
 Джейсон Фергюсон 5:0 Стив Ньюбери  
 Дин Рейнолдс 5:4 Дэвид Макдоннелл  
 Энтони Хэмилтон 5:2 Карл Пэйн  
 Деннис Тейлор 5:0 Род Лоулер

1/16 финала 

Матчи до 5 побед

 Стивен Хендри 5:1 Джо Свэйл  
 Ронни О'Салливан 5:1 Грэм Дотт  
 Джон Пэррот 5:3 Дин Рейнолдс  
 Тони Ноулз 5:4 Джеймс Уоттана  
 Алан Макманус 5:4 Стив Джеймс  
 Фергал О’Брайен 5:3 Джимми Уайт  
 Даррен Морган 5:4 Мартин Кларк  
 Кен Доэрти 5:3 Энди Хикс  
 Питер Эбдон 5:4 Деннис Тейлор  
 Джон Хиггинс 5:4 Джейсон Фергюсон  
 Найджел Бонд 5:1 Дин О'Кейн  
 Дэйв Харольд 5:2 Мик Прайс  
 Гэри Уилкинсон 5:0 Марк Беннетт  
 Марк Уильямс 5:1 Нил Фудс  
 Марк Джонстон-Аллен 5:4 Энтони Хэмилтон  
 Стивен Ли 5:2 Майк Халлетт

1/8 финала 

Матчи до 5 побед

 Найджел Бонд 5:4 Стивен Хендри  
 Ронни О'Салливан 5:3 Кен Доэрти  
 Джон Пэррот 5:2 Гэри Уилкинсон  
 Питер Эбдон 5:1 Алан Макманус  
 Даррен Морган 5:1 Фергал О’Брайен  
 Джон Хиггинс 5:3 Стивен Ли  
 Дэйв Харольд 5:2 Марк Джонстон-Аллен  
 Марк Уильямс 5:0 Тони Ноулз

Четвертьфиналы 

Матчи до 5 побед

 Дэйв Харольд 5:1 Даррен Морган  
 Джон Хиггинс 5:3 Джон Пэррот  
 Найджел Бонд 5:3 Питер Эбдон  
 Ронни О'Салливан 5:3 Марк Уильямс

Полуфиналы 

Матчи до 6 побед

 Джон Хиггинс 6:4 Ронни О'Салливан  
 Найджел Бонд 6:5 Дэйв Харольд

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
1996 год в снукере